katedra Najświętszej Marii Panny w Toledo, w Hiszpanii
 katedra Matki Bożej Różańcowej w Toledo, w stanie Ohio, w USA